Denne liste over fredede fortidsminder i Randers Kommune viser alle fredede fortidsminder i Randers Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Randers Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Randers Kommune
Randers Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments